O Clube de Engenharia é uma entidade brasileira, sediada na cidade do Rio de Janeiro, que reúne engenheiros e técnicos, além de outros sócios, do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, e trata de questões relativas aos grandes temas nacionais, e, ainda, de temas profissionais, dentro das diversas áreas da engenharia, bem como a edição de publicações voltadas para o setor técnico.

Fundada em 24 de dezembro de 1880, por Conrado Jacó de Niemeyer, teve relevância em diversas decisões políticas e técnicas no Brasil, como a libertação dos escravos, a nacionalização do Petróleo e a criação da Petrobrás, a política energética do Brasil, a campanha das Diretas Já e a Transposição do rio São Francisco.

Em 1925, no seu auditório principal recebeu um grande público para assistir à Palestra do famoso cientista Albert Einstein sobre a Teoria da Relatividade. Einstein recebeu, ainda, o Título de Sócio-Honorário. Muitos outros eventos importantes ali ocorreram durante estes muitos anos de existência.

Durante trinta anos (1903 – 1933) o Clube de Engenharia foi dirigido pelo engenheiro Paulo de Frontin, conde de Frontin, que também foi prefeito do então Distrito Federal, Senador da República e, após a sua morte, intitulado Patrono da Engenharia Brasileira.

Foram ainda presidentes ilustres: Maurício Joppert da Silva, Saturnino de Brito Filho, Hélio de Almeida, Agostinho Guerreiro, Francis Bogossian, dentre outros.

É, historicamente, a mais antiga sociedade de engenheiros da América Latina, ainda em funcionamento. Desde setembro de 2021, é presidido pelo engenheiro Márcio Girão.

Lista de ex-presidentes 

- João Martins da Silva Coutinho - 24/12/1880 a 3/11/1881

- Antonio Augusto Fernandes Pinheiro - 3/11/1881 a 27/08/1884

- Antonio Maria de Oliveira Bulhões - 27/08/1884 a 14/08/1885

- Herculano Velloso Ferreira Penna - 14/08/1885 a 17/08/1886

- Antonio Paulo de Mello Barreto - 17/08/1886 a 29/08/1890

- Antonio Augusto Fernandes Pinheiro - 2/06/1890 a 14/09/1896

- Antonio Maria de Oliveira Bulhões - 15/09/1896 a 29/01/1899

- João Teixeira Soares - 4//02/1899 a 8/02/1900

- Gabriel Osório de Almeida - 8/02/1900 a 27/01/1902

- João Chrockatt de Sá Pereira de Castro - 27/01/1902 a 22/01/1903

- André Gustavo Paulo de Frontin - 22/01/1903 a 15/02/1933

- José Mattoso Sampaio Corrêa - 7/03/1933 a 07/05/1935

- João Felipe Pereira - 22/05/1935 a 19/03/1940

- José Mattoso Sampaio Corrêa - 19/03/1940 a 17/11/1942

- João Gualberto Marques Porto - 19/12/1942 a 15/03/1943

- Edison Junqueira Passos - 15/03/1943 a 10/06/1954

- Maurício Joppert da Silva - 11/06/1954 a 24/08/1961

- Hélio Mello de Almeida - 24/08/1961 a 27/08/1964

- Francisco Saturnino Rodrigues de Brito Filho - 27/08/1964 a 22/08/1967

- Hélio Mello de Almeida - 22/08/1967 a 27/08/1973

- Geraldo Bastos da Costa Reis - 15/09/1973 a 12/09/1979

- Plínio Reis de Cantanhede Almeida - 12/09/1979 a 30/09/1982

- Matheus Schneider - 30/09/1982 a 15/09/1988

- Hildebrando de Araujo Góes Filho - 15/09/1988 a 11/09/1991

- Fernando Celso Uchôa Cavalcanti - 12/09/1991 a 15/09/1994

- Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira - 15/09/1994 a 14/09/1997

- Agostinho Guerreiro - 14/09/1997 a 14/09/2000

- Renato da Silva Almeida - 14/09/2000 a 15/09/2003

- Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira - 15/09/2003 a 11/09/2006

- Heloi José Fernandes Moreira - 11/09/2006 a 14/09/2009

- Francis Bogossian - 14/09/2009 a 14/09/2015

- Pedro Celestino da Silva Pereira Filho - 14/09/2015 a 10/09/2018

Bibliografia 
 A História da Engenharia no Brasil - editado pelo Clube de Engenharia - Rio de Janeiro, 1990.

Fontes:

 Biblioteca do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
 Programas realizados pela TVE Brasil.

Ligações externas 
 

Engenharia
Clubes sociais do Rio de Janeiro